Aegina kan syfta på:
 Aigine – en najadnymf i grekisk mytologi
 Egina – en ö i Grekland
 Dimos Aegina – en kommun på Egina
 Aegina, Dimos Aegina – kommunhuvudort i Grekland
 91 Aegina – en asteroid
 Aegina (djur) – ett släkte nässeldjur